Райгад ():

 Райгад — город в штате Махараштра, Индия.
 Райгад — округ в штате Махараштра, Индия.